Gorayk' (armeniska: Gorayk’) är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Gorayk' ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Gorayk' är huvudsakligen kuperad. Gorayk' ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Gorayk'. Runt Gorayk' är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Jermuk,  kilometer norr om Gorayk'. 

Trakten runt Gorayk' består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Siunik